Изво́д (употребляется также термин редакция) — разновидность (территориальный вариант) церковнославянского языка. Изводы возникали в разных регионах православного славянского мира, в связи с проникновением элементов народных языков.

Классификация 
Изводы древнего периода (до XIV века):
 моравско-чешский извод
  (сохраняется в Далмации)
 чешский глаголический извод (выделен из хорватского в XX веке);
болгарский извод
 сербский извод
 русский (древнерусский, восточнославянский, киевский) извод (основной на Руси до XV века, впоследствии вытеснен московским, ныне используется в УПЦ КП и ПЦУ);

Изводы среднего периода (XIV—XVII века):
 болгарский извод
 сербский извод
 влахо-молдавский
 московский извод
 украинско-белорусский извод; отличается украинским акцентом (ять читается как [и]) и нередко употребляемой письменностью на основе латиницы);
 белорусский извод
 хорватский извод (у католиков глаголического обряда)

Изводы позднего периода (XVIII—XXI века):
 синодальный (новоцерковнославянский) извод (общеправославный)
 хорватский извод (у католиков глаголического обряда)
 старообрядческий извод
 украинский униатский извод

См. также 
 Русский извод церковнославянского языка

Примечания

Литература 
 
 

Церковнославянский язык